Saint Petersburg, een stad in de Amerikaanse staat Florida
 Sint-Petersburg, een stad in Rusland
 St. Petersburg (Pennsylvania), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania